Horvátország
Fiume, kikötőváros Horvátországban

 Olaszország
Fiume Veneto, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében

Más
Fiumei Szabadállam, egykori, több állam által is elismert városállam Fiume közelében